Białośliwie – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Białośliwie
 Białośliwie – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Białośliwie
 Białośliwie Wąskotorowe – stacja kolei wąskotorowej